Ernst Schlange ist der Name folgender Personen:

* Ernst Schlange (Politiker, September 1888) (1888–1947), deutscher Politiker (NSDAP), MdL Preußen
 Ernst Schlange (Politiker, November 1888) (1888–1967), deutscher Landwirt und Politiker (NSDAP), MdR
 Ernst Friedrich Hans Schlange (1856–1922), deutscher Chirurg und Autor